Первый дивизион 1982 () — 38-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Волеренга».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1982
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1982 году